Mit dem Namen Zeche Glücksburg gab es in Deutschland mehrere Bergwerke. Dies waren unter anderem:

 Die Zeche Glücksburg (Bochum) in Bochum-Brenschede
 Die Zeche Glücksburg (Brenschede) Kleinzeche in Bochum-Brenschede
 Die Zeche Glücksburg (Sprockhövel) in Sprockhövel-Obersprockhövel